Endogone — рід грибів родини Endogonaceae. Назва вперше опублікована 1809 року.

Класифікація 
До роду Endogone відносять 61 видів:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Observationes in ordines plantarum naturales. Dissertatio I. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 3(1):3-42 - P.33

Роди грибів